Кильчевский Владимир Кононович (; 01.02.1922, дер. Задубье Кормянского района Гомельской области — 26.01.1999, г. Горки Могилёвской области, Белоруссия) — учёный землеустроитель, кандидат экономических наук, доцент, заслуженный работник высшей школы БССР, почетный профессор Белорусской государственной сельскохозяйственной академии, участник Великой Отечественной войны.

Биография 
Кильчевский В. К. родился в деревне в семье крестьянина. В 1940 г. окончил Кормянскую среднюю школу. В 1941—1943 гг., находясь на оккупированной территории, вступил в подпольную группу, был связным партизанского отряда. В 1943 г. ушел в 256-й партизанский отряд Журавичской	партизанской бригады, был командиром пулеметного расчета. С октябре 1943 г. служил в 479 Отдельной разведывательной роте 1312 стрелкового полка 17 стрелковой дивизии в качестве рядового, командира отделения разведки, делопроизводителя разведотдела штаба дивизии Первого Белорусского фронта..Был ранен, инвалид Великой Отечественной войны 2-й группы. Войну закончил в Восточной Пруссии в г. Толькемит (в настоящее время — Польша).

В 1946 г. был демобилизован и поступил на землеустроительный факультет Белорусской сельскохозяйственной академии, который окончил с отличием по специальности «Землеустройство». Работал в академии с 1951 г. ассистентом, старшим преподавателем, доцентом, с 1980 г. — профессором кафедры земпроектирования. С 1971 по 1984 гг. являлся заведующим этой кафедры. В 1964—1971 г. избирался деканом землеустроительного факультета.

В 1958 г. в Московском институте землеустройстве защитил диссертацию на соискание учёной степени кандидата экономических наук на тему «Организация кормовых угодий и севооборотов в колхозах Горецкого района Могилевской области Белорусской ССР». В 1961 г. ему присвоено ученое звание доцента. Читал лекции по ряду курсов, в том числе по земпроектированию и научным основам землеустройства.

Научные направления 
 рациональное использование земельных ресурсов;
 землеустройство, планировка сельских населенных пунктов;
 эффективность укрупненных севооборотов;
 землеустройство в условиях аграрной реформы.

Впервые в науке землеустройства разработал и дал научное обоснование основным методам землеустроительного проектирования, составным частям и элементам разрабатываемых схем и проектов землеустройства. Его идеи нашли практическую реализацию при организации и обустройстве территории сельскохозяйственных организаций.

Автор более 100 научных и учебно-методических работ. В их числе: семь монографий (в соавторстве) по вопросам рационального использования земель и землеустройства, ряд статей в сборниках научных трудов и журналах, а также научно-методические пособия. Является соавтором учебника «Землеустроительное проектирование» изданного в Москве для студентов высших учебных заведений СССР по специальности «Землеустройство.

Научная школа 
Под его руководством подготовлено 4 кандидата наук. Один из аспирантов Као Дык Фат стал Министром сельского хозяйства Вьетнама.

Общественная деятельность 
Кильчевский В. К. избирался членом Горецкого райкома РКП Белоруссии, Могилёвского областного комитета комсомола, президиума БРК профсоюза работников высшей школы БССР.

Признание 
 кандидат экономических наук(1958)
 доцент(1961)
 заслуженный работник высшей школы БССР(1980)
 почетный профессор БСХА(1995)

Награды 
 ордена: Красной звезды, Отечественной войны II степени, „Знак Почета“.
 медали: „За отвагу“, „За боевые заслуги“, „За взятие Кенигсберга“, „За победу над Германией“.
 знаки: „Отличный разведчик“, „Заслуженный работник высшей школы БССР“.
 две Почетные грамоты Верховного Совета БССР.

Семья 
 Жена — Кильчевская (Сомова) Юзефа Фоминична (20.04.1928 — 23.02.2017), кандидат сельскохозяйственных наук, доцент.
 Дочь — Горунович (Кильчевская) Валентина Владимировна (1952 г.р.), член Белорусского союза архитекторов.
 Сын — Кильчевский Александр Владимирович (1955 г.р.), доктор биологических наук, профессор, академик НАН Беларуси.

Память 
 8 февраля 2022 года именем учёного названа аудитория в корпусе № 4 Белорусской государственной сельскохозяйственной академии.

Труды 
 Планировка селений колхоза „Коминтерн“ / в соавт. — Минск: Гос. изд-во сельскохозяйственной литературы, 1962. — 37 c.
 Задания для лабораторно-практических занятий по организации и планированию землеустроительных работ: для инженерно-землеустроительного факультета. — Минск: Ураджай, 1964. — 76 с.
 Методические указания по составлению курсовых проектов внутрихозяйственного землеустройства колхозов и совхозов. Министерство сельского хозяйства БССР, Белорусская сельскохозяйственная академия.- Горки: БСХА, 1968. — 102 с.
 Землеустройство, планировка сельских населенных пунктов и геодезия: сборник статей /в соат.- Минск: Урожай, 1968. — Т. 43. — 224 с.
 Комплексная организация территории колхозов и совхозов / в соавт. — Минск: Ураджай, 1970. — 270 с.
 Землеустройство, планировка сельских населенных пунктов и геодезия: сборник статей / редколлегия: Ф. К. Куропатенко, В. К. Кильчевский [и др.]. — Горки: БСХА, 1972. — Т. 86. — 281 с.
 Рациональное использование земельных ресурсов / в соавт. — Минск: Ураджай, 1975. — 191 c.
 Проблемы современного землеустройства / в соавт. — Минск: Ураджай,1977.- 20c.
 Устройство земель — основа хозяйствования / в соавт.- Минск: Ураджай, 1982. — 37 с.
 Эффективность укрупнения севооборотов / в соавт.- Минск: Ураджай,1984.- 87 с.
 Землеустроительное проектирование: учебник для студентов высших учебных заведений по специальности „Землеустройство“ / в соавт. — Москва: Агропромиздат, 1986. — 511 с.
 Экономико-экологическое обоснование организации территории сельскохозяйственных предприятий: сборник научных трудов / в соавт. — Горки, 1988. — 90 с.
 Организация территории в условиях внедрения прогрессивных технологий сельскохозяйственного производства: сборник научных трудов. / Государственная комиссия. Совета Министров по продовольствию и закупкам, Белорусская сельскохозяйственная академия / в соавт — Горки, 1990. — 107 с.
 Землеустройство в условиях аграрной реформы: сборник научных трудов / Министерство сельского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь, Главное управление кадров и аграрного образования, Белорусская сельскохозяйственная академия/ в соавт.- Горки, 1997. — 156 с.

Литература 
 Кільчэўскі Уладзімір Конанавіч / / Памяць. Горацкi раён. Гісторыка-дакументальная хроніка. — Мінск: „Вышэйшая школа“, 1996.С. 548. ISBN 985-06-0180-9
 Кильчевский Владимир Кононович // Регионы Беларуси : энциклопедия : в 7 т. — Минск, 2020. — Т. 6 : Могилевская область : в 2 кн., кн. 1. — С. 321.
 Колмыков, А.В., Писецкая, О.В, Землеустроительный факультет академии — высшая школа подготовки землеустроительных кадров в Республике Беларусь// Научно-методический журнал „Вестник БГСХА“. Юбилейный номер.-Горки: 2020.С.78-85.
 Колмыков, А.В., Писецкая,О.Н.,Свитин, А.В. Памяти талантливого ученого, замечательного педагога и человека (к 100-летию со дня рождения В. К. Кильчевского// Вестник БГСХА,№1.2002.С.204-206.
 Караевская, Татьяна. Простые герои из Горецкого края //https://www.gorkiv.by/prostye-geroi-iz-goreckogo-kraja/ 
 Карташевич, А. Н. Почётные профессора академии// Вестник БГСХА»,Горки: 2014, № 3.С.134.
 Летопись Белорусской сельскохозяйственной академии (1836—2005), 6-е изд., испр. и доп. — Горки: ред.изд. отдел БГСХА, 2020.
 Стельмашонок, И. М. Из история землеустроительного образования в Горках — Мн.:1999. С.95.
 Свитин, В. А. След на земле / В. А. Свитин, А. В. Колмыков // Зямля і людзі. — 2017. — 15 лютага. — С. 10.
 Памяти учителя [Кильчевского В. К.] / В. А. Свитин, А. С. Помелов, А. В. Кильчевский // Земля Беларусі [Электронный ресурс] : научно-производственный журнал. — 2011. — № 4. — Режим доступа: http://belzeminfo.by/arhiv/2011_04/ZB_2011_4.pdf . Дата доступа: 26.11.2016.

Примечания 

Учёные Белоруссии
Кандидаты экономических наук
Заслуженные работники высшей школы Белорусской ССР
Награждённые Почётной грамотой Президиума Верховного Совета Белорусской ССР
Кавалеры ордена «Знак Почёта»
Преподаватели Белорусской сельскохозяйственной академии
Выпускники Белорусской сельскохозяйственной академии
Кавалеры ордена Отечественной войны II степени
Кавалеры ордена Красной Звезды